Дербес — многозначный термин:

Топоним 
 Дербес — село в Казахстане.

Фамилия 
 Дербес, Хосе Эдуардо (род. 1992) — мексиканский актёр.
 Дербес, Сильвия (1932—2002) —  мексиканская актриса.